Мансон — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Мансон, Дэвид (1884—1953) — американский легкоатлет, чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Мансон, Наум (Нюма) Петрович (1913—1993) — французский физик российского происхождения.
 Она Мансон (настоящее имя Оуина Уолкотт; 1903—1955) — американская актриса.
 Мансон, Патрик (1844—1922) — британский врач, паразитолог.

Топоним 
 Мансон — тауншип в округе Стернс штата Миннесота, США.

См. также 
 Мэнсон